CPI může znamenat:

 Index spotřebitelských cen z anglického consumer price index (CPI)
 Index vnímání korupce z anglického corruption perception index (CPI)

 CPI Group – česká developerská skupina
 CPI Hotels – hotelová skupina v Česku